Northern Ireland Trophy był pierwszym turniejem rankingowym sezonu snookerowego 2006/2007. W dniach 13 – 20 sierpnia 2006 roku miejscem jego rozegrania była hala widowiskowa Waterfront Hall w Belfaście.

Była to pierwsza edycja rankingowa Northern Ireland Trophy. Inauguracja turnieju w 2005 roku miała charakter zaproszeniowy, dlatego broniący tytułu mistrzowskiego Matthew Stevens nie był rozstawiony z numerem "1". Walijczyk przegrał w meczu 1/8 finału z Ronnie O’Sullivanem 2:5.

Zwycięzcą turnieju został Ding Junhui, który w finale pokonał Ronnie O’Sullivana 9:6. Kilka miesięcy później Anglik wziął srogi rewanż, wygrywając turniej Masters. 

W Polsce turniej transmitowała stacja Eurosport.

Wydarzenia 
 Mecz półfinałowy Ronnie O’Sullivan – Dominic Dale był najkrótszym w historii snookera pojedynkiem do sześciu wygranych frame'ów; trwał zaledwie 53 minuty. W całym meczu Dale wbił tylko 29 punktów.
 Trzech zawodników nieskutecznie atakowało breaka maksymalnego. Chris Melling (uzyskał 113 punktów) i Gerard Greene (112) w kwalifikacjach oraz Dominic Dale (104) w meczu drugiej rundy.

Breaki stupunktowe 
  Ronnie O’Sullivan 140, 115, 113, 106, 106, 104, 103
  Dominic Dale 137, 104, 100
  Stephen Maguire 131
  Ken Doherty 130
  Peter Ebdon 128
  Michael Judge 122
  Jamie Burnett 117
  Tian Pengfei 115, 100
  Stephen Hendry 112, 103
  Neil Robertson 111
  Graeme Dott 109
  Mark J. Williams 108
  Mark Selby 107
  Ding Junhui 103
  Jimmy Michie 103
  Anthony Hamilton 101

Drabinka turniejowa 

2006 w sporcie
Northern Ireland Trophy
2006 w Wielkiej Brytanii